Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Power Horse Cup 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník nové antukové události na okruhu ATP World Tour.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený Argentinec Juan Mónaco, který ve finále zdolal finskou turnajovou šestku Jarkka Nieminena ve dvou sadách .

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Tommy Haas (čtvrtfinále, odstoupil)
  'Juan Mónaco (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Jarkko Nieminen (finále)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Düsseldorf Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013